Жигмунд Пољски (, ; 1. јануар 1467 — 1. април 1548) Јагелон, владао је као краљ Пољске и велики војвода Литваније од 1506. до своје смрти у 81. години 1548. Пре тога већ је имао титулу војводе од Шлезије.

 Време владавине: између 1506–1548.
 Прва жена: Катарина Телничанка (-{Katarzyna Telniczanka}-)
 Деца: Јан (-{Jan z Książąt Litewskich}-), Регина (-{Regina Szafraniec}-), Катарина (-{Catherine de Montfort}-)
 Друга жена: Барбара Запоља (-{Barbara Zapolya}-)
 Деца: Јадвига (-{Jadwiga Jagiellonka (1513-1573)}-), Ана (-{Anna}-)
 Трећа жена: Бона Сфорза (-{Бона Сфорца}-)
 Деца: Изабела Угарска (-{Jagelló Izabela}-), Жигмунд II Пољски (-{Zygmunt II August}-), Софија Јагелон (-{Zofia Jagiellonka}-), Ана Јагелонска, Каталин Јагелон (-{Katarzyna Jagiellonka}-), Олбрахт (-{Wojciech Olbracht}-)

Биографија 
 
 Жигмунд се родио 1. јануара 1467. у Козјењицама (пољска) син Казимира IV и Елизабете Хабзбуршке. На трону је наследио своју браћу Јована I и Александра I. Њихов старији брат Ладислав II је постао краљ Угарске и Бохемије. Жигмунд је добио име по свом прадеди Жигмунду луксембуршком, који је умро 1437. године.
 Водио је рат против Пруске и поразио Тевтонске витезове 1521. године у западној Пруској, коју је себи потчинио и одатле убирао порез.

Краљевство је проширио Мезовским војводством 1529. године, реформисао је правни ред у Пољској и економију, а такође је подржавао уметност. 
 Са Османским царством је 1525. склопио трогодишњи мировни споразум, тако да свом рођаку, Лајошу II, приликом Битке на Мохачу није пружио никакву помоћ.
 Умро је 1. априла 1548. у Кракову.

Породично стабло

Потомци

Фото галерија

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1467.
Умрли 1548.
Краљеви Пољске
Династија Јагелон
Витезови златног руна
Велики кнежеви Литваније